Берег Гулда () — часть побережья Антарктиды вдоль восточной окраины шельфового ледника Росса у берега Амундсена, между западной стороной ледника Скотта и южной оконечностью берега Сайпла ().

Берег был назван Новозеландским Антарктическим комитетом по топонимике в 1961 году в честь , геолога, который был заместителем командира Антарктической экспедиции Ричарда Бэрда в 1928-30 годах. Гулд возглавлял Геологическую партию, которая в 1929 году нанесла на карту 280 км этого побережья. Впоследствии, будучи президентом Карлтонского колледжа в Нортфилде, штат Миннесота, он был назначен председателем Национального комитета США по проведению Международного геофизического года и принял значимое участие в планировании американской исследовательской программы Антарктики.

Примечания 

Г